Име Џон Нан може се односити на:
 Џон Нан (шахиста), енглески шаковски велемајстор
 Џон Нан (атлетичар), амерички олимпијац у брзом ходаљу
 Џон Нан (веслач), амерички олимпијац у веслању